Taccasläktet (Tacca) är ett släkte av enhjärtbladiga växter i familjen Dioscoreaceae.  De flesta förekommer i tropiska Asien och Oceanien.

Frukterna hos de flesta arterna utvecklas till bär. Två arter bildar dock torra kapslar, dessa två förs ibland till ett eget släkte - Schizocapsa.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Angiosperm Phylogeny Website
Flora of China - Tacca

Jamsordningen